Ярейшор:

 Ярейшор (приток Шапкиной) — река в России, протекает в Республике Коми.
 Ярейшор (приток Хальмерью) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми, НАО.